Известно несколько фильмов с таким названием:
 Женщина в бегах (фильм Майкла Гордона) — американский фильм нуар 1950 года.
 Женщина в бегах (фильм Нормана Фостера) — американский фильм нуар 1950 года.
 Женщина в бегах (фильм, 2017) — канадский телевизионный триллер 2017 года.